Александр Хоментовский:
 Хоментовский, Александр Степанович (1908—1986) — советский геолог, член-корреспондент АН СССР (1960).
 Хоментовский, Александр Яковлевич (1858—1917) — депутат Государственной думы I созыва от Могилёвской губернии.